Kortkort eller kort-kort kallas längden på en kjol eller klänning som är av det kortare slaget. För att en kjol eller klänning skall kallas kortkort skall den inte nå längre än till mitt på låret. En kortkort kjol är ett slags minikjol, som är en samlande beteckning på kjolar som slutar ovanför knäet.

Kortkort har funnits sedan 1960-talet, och återfick sitt anseende i mitten av 1990-talet. Efter en kort frånvaro i början av 2000-talet har den nu återkommit. Ibland kan den kortkorta kjolen definieras som en ultrakort kjol.

Se även
Minikjol
Ultrakort

Damkläder